

Patronyme

 Chidinma Okeke (2000-), footballeuse nigériane ;
 Chukwuma  Okeke (1998-), basketteur américain ;
 Francisca Okeke, physicienne nigériane ;
 Uche Okeke (1933-2016), artiste nigérian ;
 Uzooma Okeke (1970-), joueur américain de football canadien.

Patronyme nigérian